Зекир Сула (, род. 1949) — албанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Албании 1998 г.

В составе сборной Албании участник пяти шахматных олимпиад (1982, 1984, 1990, 1998 и 2000 гг.) и нескольких Балканиад.

В 1990-х гг. активно выступал в международных турнирах на территории Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии З. Сулы в базе Chessgames
 Личная карточка З. Сулы на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам